Потоци — топоним.

Босния и Герцеговина
 Потоци — населённый пункт (село) в общине Вареш Федерации Боснии и Герцеговины БиГ
 Потоци — населённый пункт (село) в общине Дрвар Федерации Боснии и Герцеговины БиГ
 Потоци — населённый пункт (село) в общине Источни-Дрвар Республики Сербской БиГ
 Потоци — населённый пункт (село) в общине Ливно Федерации Боснии и Герцеговины БиГ
 Потоци — населённый пункт (село) в общине Мостар Федерации Боснии и Герцеговины БиГ

Черногория
 Потоци —  населённый пункт (село) в общине Плевля Черногории